Flandern runt 2022 var den 106:e upplagan av det belgiska cykelloppet Flandern runt. Tävlingen kördes över en stäcka på 272,5 km den 3 april 2022 med start i Antwerpen och målgång i Oudenaarde. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av nederländska Mathieu van der Poel från cykelstallet Alpecin-Fenix för andra gången i hans karriär.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Flandern runt 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Belgien